Джордж Дюк (; 12 января 1946 — 5 августа 2013) — американский джазовый музыкант-клавишник, певец, композитор и продюсер. Автор более тридцати сольных альбомов.

Впервые стал известен после выхода альбома Jean-Luc Ponty Experience with the George Duke Trio, сотрудничал с Фрэнком Заппой в The Mothers of Invention (1970—1971 и 1973—1975), в 1980-е годы продюсировал альбомы Майлса Дэвиса.

Биография 
Учился в средней школе в Милл-Вэлли, в 1967 году получил степень бакалавра музыки со специализацией по классам тромбона, контрабаса и композиции в Консерватории Сан-Франциско.  окончил университет штата Калифорния в Сан-Франциско (класс композиции, магистр). Читал курсы джаза и американской культуры в .

В студенческие годы играл с друзьями в гаражной группе в небольших калифорнийских клубах. Начиная с 1967 года экспериментировал в области джаз-фьюжна, записываясь со скрипачом Жаном-Люком Понти, а также выступая вместе с оркестром  и с Кэннонболлом Эеддерли. В то же время он познакомился с Фрэнком Заппой и участвовал в записи большинства его альбомов 1970-х годов.

Спродюсировал и выступил в качестве композитора в двух инструментальных треках на двух альбомах Майлза Дэвиса: «Backyard Ritual» (из альбома Tutu, 1986) и «Cobra» (из альбома Amandla, 1989). В 1979 году в Рио-де-Жанейро записал альбом A Brazilian Love Affair с певцом Милтоном Насименту, перкуссионистом Аирто Морейрой и с певицей Флорой Пурим, наибольшую известность приобрели песни «Cravo e Canela», «Love Reborn», и «Up from the Sea It Arose and Ate Rio in One Swift Bite» в исполнении Насименту. Также в конце 1970-х годов в сольных альбомах Дюка Don’t Let Go и Master of the Game участвовала бразильская певица Шейла Э. (Sheila E.)

Записав синглы в стиле фанк «Reach for It» и «Dukey Stick», Дюк стал одним из влиятельных ритм-н-блюзовых исполнителей.

В 1992 году Джордж Дюк вместе с хормейстером Эдвином Хокинсом спродюсировали песню евангелического хора, которая вошла в фильм Сила веры.

Также Дюк работал музыкальным директором крупных музыкальных фестивалей, в числе которых был и трибьют-концерт, посвящённый Нельсону Манделе, прошедший в 1988 году в Лондоне на стадионе Уэмбли. В 1989 году он временно заменил Маркуса Миллера на должности музыкального директора передачи , транслировавшейся телеканалом NBC, и оставался в этой должности весь первый сезон телепередачи. Выступал в качестве члена жюри в телепроекте , где поддерживал начинающих исполнителей.

В 2006 году участвовал в записи сингла певицы Джилл Скотт «», который вошёл в её третий студийный альбом. Летом 2011 года собрал трио для турне по США, состоявшее из , Маркуса Миллера и него самого, и дал около двадцати концертов, собравших аншлаг.

Cкончался 5 августа 2013 года от хронического лимфолейкоза, похоронен на кладбище Голливуд-Хиллз.

Наследие и влияние 
Песни Дюка были перепеты многими исполнителями разных жанров. В частности, аранжировки песни «I Love You More» позаимствовал хаус-дуэт Daft Punk для своего сингла Digital Love; аранжировки песни «Guilty» использовал электронщик , который добавил их в свою песню «Guilty of Love», вошедшую в альбом ; отрывки из песни «For Love» были использованы в песне хип-хоп андерграундного исполнителя MF Doom «I Hear Voices»; части композиции «Someday» позаимствовал хип-хоп исполнитель/продюсер Канье Уэст для песни рэпера Common «Break My Heart», которая вошла в его альбом ; соул-ритм-н-блюзовые аранжировки песни «You and Me» использовал хип-хоп-продюсер  в композиции «Spirit Of ’94», записанной совместно с рэпером  и вошедшей в альбом Spirit Of ’94: Version 9.0; и, наконец, части композиции «Reach for It», использовали: Айс Кьюб в сингле «» из альбома Death Certificate, а также  на своём дебютном альбоме «In My Neighborhood» и W.C. & The Maad Circle (в будущем Mack 10 & Ice Cube) в песне «West Up» на альбоме «Curb Servin’». Аранжировки песни «My Soul» использовал Madlib в своём треке «Mingus» из альбома «Advanced Jazz», вошедшего в антологию «» под каталожным номером 8.

В 1999 году был номинирован на премию Грэмми за альбом After Hours в номинации на лучшего исполнителя современного джаза. В декабре 2012 года был введён в Зал славы соул-музыки () по результатам народного голосования на сайте SoulMusic.com.

Дискография

Сольные альбомы

Сборники

В качестве приглашённого музыканта 
С Элом Джерро
 Breakin' Away (Warner Bros. Records 1981)
С Фрэнком Заппой и The Mothers of Invention
 Chunga's Revenge (Bizarre/Reprise, 1970)
 200 Motels (United Artists, 1971)
 Waka/Jawaka (Bizarre/Reprise, 1972)
 The Grand Wazoo (Bizarre/Reprise, 1972)
 Over-Nite Sensation (DiscReet, 1973)
 Apostrophe (') (DiscReet, 1974)
 Roxy & Elsewhere (DiscReet, 1974)
 One Size Fits All (DiscReet, 1975)
 Bongo Fury (DiscReet, 1975)
 Studio Tan (DiscReet, 1978)
 Sleep Dirt (DiscReet, 1979)
 Them or Us (Barking Pumpkin, 1984)
 You Can't Do That on Stage Anymore, Vol. 2 (Rykodisc, 1988)
 Läther (Rykodisc, 1996)
 The Dub Room Special (Zappa, 2007)
 Road Tapes, Venue 2 (Zappa, 2013)
 A Token Of His Extreme (Zappa, 2013)
 Roxy by Proxy (Zappa, 2014)

С группой Third World
 Lagos Jump (CBS 1983)
 Try Jah Love (CBS 1982)

С The Keynotes
 Get On That Gospel Train (MPS, 1973)
С Джином Аммансом
 Brasswind (Prestige, 1974)
С Билли Кобэмом
 Crosswinds (Atlantic, 1974)
 B.C. (Columbia, 1979)
 Picture This (GRP, 1987)
 С Эдди Хендерсоном
 Sunburst (Blue Note, 1975)
С Альфонсом Маузоном
 The Man Incognito (Blue Note, 1975)
С Аирто Морейрой
 Virgin Land (Salvation, 1974)
С Флорой Пурим
 Stories To Tell (Milestone Records, 1974)
 Open Your Eyes, You Can Fly (Milestone Records, 1976)
 That’s What She Said (Milestone Records, 1978)
 Carry On (Warner Bros, 1979)
С Майклом Джексоном
 Off the Wall (Epic, 1979)
С Жаном-Люком Понти
 King Kong: Jean-Luc Ponty Plays the Music of Frank Zappa (World Pacific/Liberty, 1970)
 Individual Choice (Atlantic, 1983)
С Денисом Уильямсом
 Let’s Hear It For the Boy (Columbia, 1984)
 Love, Niecy Style (Shanachie, 2007)
С Майлзом Дэвисом
 Tutu (Warner Bros, 1986)
 Amandla (Warner Bros, 1989)
С Дианой Ривс
 Dianne Reeves (Blue Note, 1987)
 Never Too Far (EMI, 1989)
 Quiet After the Storm (Blue Note, 1995)
 Bridges (Blue Note, 1999)
 In the Moment – Live in Concert (Blue Note, 2000)
 Beautiful Life (Concord, 2014)
С Джоном Скофилдом
 Loud Jazz (Gramophone, 1988)
С Шанте Мур
 Precious (Silas/MCA, 1992)
 A Love Supreme (Silas/MCA, 1994)
 Love the Woman (Peak, 2008)
С Джо Самплом
 Sample This (Warner Bros, 1997)
С Филом Коллинзом
 A Hot Night in Paris (Atlantic, 1999)
С Региной Белль
 Lazy Afternoon (2004)
C Ларисой Долиной
 Hollywood Mood (2008)
 Route 55 (2010)
С Тиной Мари
 Congo Square (2009)

Примечания

Ссылки 

 
 
 George Duke at NPR Music
 George Duke interview at allaboutjazz.com «New album, more treats».
 George Duke interview at allaboutjazz.com «Deja Vu».
 George Duke 2012 Interview Part 1 at Soulinterviews.com.
 George Duke 2012 Interview Part 2 at Soulinterviews.com.
 SoulMusic Hall Of Fame at SoulMusic.com
 findagrave.com

Клавишники США
Лауреаты премии «Грэмми»
Исполнители Epic Records
Исполнители Atlantic Records
Музыканты The Mothers of Invention
Умершие от лейкоза
Исполнители Elektra Records
Исполнители Warner Bros. Records
Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Франциско